Минган:
 Минган — посёлок, отдалённая часть города Усть-Кут в Иркутской области.
Минган — река в Усть-Кутском районе Иркутской области, приток Якурима.
 Архипелаг Минган — национальный парк Канады, расположен на островах в северной части залива Святого Лаврентия в провинции Квебек.
Минган — аэропорт города Синьян в Китае.